María de Fátima Simoneta Luisa Gómez-Acebo y Borbón (Madrid, 28 de octubre de 1968) es una aristócrata española, sobrina del rey emérito Juan Carlos I y prima hermana del rey Felipe VI. Es la hija primogénita de la infanta María del Pilar de Borbón, duquesa de Badajoz y de Luis Gómez-Acebo y Duque de Estrada, vizconde de La Torre.

Biografía 
Es la mayor de cinco hermanos. Estudió hasta bachillerato en Madrid. Tomó parte en numerosas competiciones de hípica, con su caballo Duz-Dan y en 1985 se afilió a la Unidad de Equitación y Remonta, con la que participó en 1986 en el trofeo del Club de Campo Pineda, en Sevilla. Posteriormente, se fue a Londres, donde estudió arte en la casa de subastas Sotheby's. Entonces empezó a trabajar como comercial y luego como relaciones públicas para Cartier. Poco después conoció a su marido, José Miguel Fernández Sastrón (nacido en 1959), hijo de Jorge Fernández y Menéndez y Eloísa Ana Sastrón y Herrera, y nieto del fundador de Galerías Preciados. El 12 de septiembre de 1990 se casaron en la catedral de Santa María de Palma de Mallorca. Fruto de este matrimonio nacieron tres hijos:
 Luis Juan Fernández-Sastrón Gómez-Acebo (Madrid, 23 de septiembre de 1991).
 Pablo Fernández-Sastrón Gómez-Acebo (Madrid, 4 de mayo de 1995).
 María de las Mercedes Fernández-Sastrón Gómez-Acebo (Madrid, 17 de enero de 2000).
Desde el año 2009, Simoneta y José Miguel se encontraban separados de forma amistosa. El 16 de octubre de 2012, firman definitivamente el acuerdo de divorcio.

El 10 de mayo de 2013, Simoneta, junto a otros 159 ciudadanos, participó en la solemne jura de bandera de la Guardia Real, un acto que pueden realizar los españoles que lo soliciten, manifestando públicamente su compromiso con la defensa de España.

Otros datos 
Es aficionada a la ópera.
Como Simoneta nació un 28 de octubre, Festividad de San Simón, se añadió el nombre a los demás que tenían sus familiares destinados para ella, María de Fátima y Luisa.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Madrid
Socialités de España